Сијелито Линдо има више значења:

 Сијелито Линдо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сијелито Линдо, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сијелито Линдо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијелито Линдо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијелито Линдо, Ел Тамакич (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику